Osoby o tym nazwisku:
 Rajiv Tomer – indyjski zapaśnikO, olimpijczyk

Osoby o tym imieniu:
 Tomer Ben Josef – izraelski piłkarz
 Tomer Chemed – izraelski piłkarz
 Tomer Sisley – francuski satyryk i aktor

Inne:
 Tomer – moszaw